het bepaald lidwoord de
Douwe Egberts, een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie
Democratisch Europa, een Nederlandse politieke partij, opgericht in 2004, met als doelstelling de democratie in Europa te versterken
Delaware, een staat in de Verenigde Staten
In de US Navy staat het  voor Destroyer Escort
Universiteit van Debrecen (Debreceni Egyetem)
Dieselelektrische aandrijving, onder meer in aanduidingen van Nederlandse treinstellen en locomotieven

Duits en Duitsland:
de - taalcode volgens ISO 639-1 voor Duits
DE - landcode volgens ISO 3166-1 voor Duitsland
.de, het topleveldomein van Duitsland

Dé
 Domingos Elias Alves Pedra, Braziliaans voetballer bijgenaamd Dé